Koken peut faire référence à:

 Edmund Koken (1814-1872), peintre hanovrien ;
 Ernst von Koken (1860-1912), paléontologiste allemand ;
 Kōken (718-770),impératrice, qui a régné au cours de l'époque de Nara, au Japon ;
 le nom allemand de Kohoutov, commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové, en République tchèque.

Homonymie d'anthroponyme